Лагуна Сека има више значења:

 Лагуна Сека (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лагуна Сека, Лос Ранчитос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лагуна Сека (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лагуна Сека (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Сека (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Сека (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Сека (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагуна Сека (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагуна Сека, Лас Мангас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лагуна Сека (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна Сека (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна Сека (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна Сека (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна Сека (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна Сека (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лагуна Сека (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лагуна Сека (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лагуна Сека (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лагуна Сека (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Сека (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Сека, Ехидо Позо де Трес Пиједрас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Сека (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Сека (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Сека (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагуна Сека (Сан Антонио Акутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека, Сексион Куарта (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Сека (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуна Сека (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуна Сека, Лома де лос Пулкерос (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуна Сека (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лагуна Сека (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Сека (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Сека, Еметерио Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Сека (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Сека (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Сека (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Сека (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику